Le congrès fédéral extraordinaire du Parti socialiste ouvrier espagnol de 2014 s'est déroulé entre le  et le .

Soutiens

Députés

Résultats

Secrétaire général

National

Par communauté

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 

Extraordinaire
2014 en Espagne
2014 en politique